Woltman steht für:
 ein Dampfschlepper, siehe Woltman (Schiff)

Woltman ist der Familienname folgender Personen:
 George Woltman (* 1957), US-amerikanischer Mathematiker
 Reinhard Woltman (auch Woltmann); (1757–1837), deutscher Wasserbauingenieur

Siehe auch:
 Woltmann